Stepanow (russ. Степанов) oder Stepanov ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Borissowitsch Stepanow (* 1972), russischer Eishockeyspieler

 Filipp Petrowitsch Stepanow (1857–1933), russischer Teilnehmer des russisch-türkischen Kriegs, Staatsrat, Kammerherr des königlichen Hofes

 Iwan Iwanowitsch Skworzow-Stepanow (1870–1928), russischer Historiker, Ökonom und Politiker

 Konstantin Wladimirowitsch Stepanow (* 1983), russischer Poolbillardspieler
 Lew Stepanow: (1816–1967), sowjetischer Schauspieler
 Milan Stepanov (* 1983), serbischer Fußballspieler
 Nikolai Aleksandrowitsch Stepanow (1807–1877), russischer Karikaturist und Bildhauer
 Oleg Stepanov (* 1970), russischer Leichtathlet
 Oleg Sergejewitsch Stepanow (1939–2010), sowjetischer Judoka
 Onufri Stepanow (1610–1658), russischer Forschungsreisender
 Pawel Stepanowitsch Stepanow (1901–1977), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Pjotr Petrowitsch Stepanow (* 1959), transnistrischer Politiker
 Radivoj Stepanov (1945–2015), serbischer Politikwissenschaftler
 Sergei Alexandrowitsch Stepanow (* 1941), russischer Mathematiker
 Stefan Sergejewitsch Stepanow (* 1992), russischer Eishockeyspieler
 Tichon Stepanow (1963–2010), russisch-orthodoxer Bischof von Archangelsk und Cholmogory 
 Wassili Matwejewitsch Stepanow (1927–2011), sowjetischer Gewichtheber
 Wjatscheslaw Wassiljewitsch Stepanow (1889–1950), russischer Mathematiker
 Wladimir Iwanowitsch Stepanow (1866–1896), russischer Tänzer

Siehe auch:
 Štěpánov
 Stepanowa
 Igors Stepanovs (* 1976), lettischer Fußballspieler